Вивнитунваям — река на северо-востоке полуострова Камчатка.

Длина реки — 16 км. Протекает по территории Олюторского района Камчатского края. Впадает в залив Корфа. В устье находится заброшенный посёлок Усть-Вывенка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код объекта в государственном водном реестре — 19060000212120000006615.

Примечания 

Реки, впадающие в залив Корфа
Реки Олюторского района